Internationaal Olympisch Comité, een organisatie voor sportevenementen.
 Inspraakorgaan Chinezen, een belangenvereniging voor de Chinese bevolkingsgroep in Nederland.
 International Ornithological Congress, een serie congressen van vogeldeskundigen.
 Iron Ore Company of Canada, een Canadees mijnbouwbedrijf.
 Inversion of Control (of dependency injection), een programmeertechniek om objecten onwetend te laten over de herkomst van andere objecten. Objecten die nodig zijn worden aangeleverd door een externe entiteit (container).
 Intergouvernementele Oceanografische Commissie, een onderdeel van UNESCO.